Otto Witt kan syfta på

Otto Witt (psalmförfattare) (1848–1923), psalmförfattare och missionär i Svenska kyrkan
Otto Nikolaus Witt (1853–1915), rysk-tysk kemist 
Otto Witt (science fiction-författare) (1875–1923), svensk ingenjör och författare